Дальмас () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дальмас, Марина (родилась в 1998 году) — настоящее имя французской певицы, автора песен и композитора, более известной, под псевдонимом Марина Кей.
 Дальмас, Оноре Жозеф (умер в 1829 году) — актёр русской и французской труппы в Санкт-Петербурге, литератор, нотоиздатель, гравёр, владелец музыкального магазина под названием «Troubadour du Nord», придворный поставщик книг и оперного репертуара. Известный масон.
 Дальмас, Янник (род. 1961) — французский автогонщик, четырёхкратный победитель гонки «24 часа Ле-Мана».